Osoby
 Jozef Miloslav Hurban (1817–1888) – słowacki duchowny, pisarz i polityk
 Svetozár Hurban-Vajanský (1847–1916) – słowacki pisarz i działacz narodowy

 Inne
 Hurban – słowacki pociąg pancerny
 (3730) Hurban – planetoida